Подъе́льник — деревня в Кунгурском муниципальном районе Пермского края России. Входит в состав Кыласовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 2 км к западу от реки Сылва. Расстояние до районного центра — города Кунгура — 40 км, до центра поселения — села Кыласово — 15 км.

История 
С 1949 по 1988 годы возле деревни находилась военная часть. Со дня образования Кыласовского сельского поселения в 2006 году деревня Подъельник входит в его состав. Основана в 1719 году

Население 
По данным 2009 года, в 30 дворах деревни Подъельник проживали 105 человек, причём 29 из них — дети до 16 лет.

Инфраструктура 
Согласно плану развития сельского поселения, в деревне запланировано устройство рыбного хозяйства (разведение карпа) и строительство дома культуры.

В районе деревни расположены два нефтяных месторождения (Кыласовское и Ожгинское).

Примечания

Литература 
 Шумилов Е. Н. Населённые пункты Пермского края: Краткий исторический справочник. Изд., 2-е, испр. и доп. Пермь, 2012.

Ссылки 
 

Населённые пункты Кунгурского района